Модсли, Генри:
 Генри Модсли (1771—1831) — британский изобретатель.
 Генри Модсли (1835—1918) — британский психиатр.